Gamle Greverud skole byggdes 1910 och var i bruk fram till 1921. Det var en folkskola för barn i Greverud skolkrets i Oppegårds socken under Nesodden härad i Akershus fylke.

Byggnadshistoria
Invånarantalet i Oppegård växte i denna period kraftigt, och man såg tidigt att skolan på Greverud inte hade kapacitet till att ta emot de stora barnkullarna man väntat i tiden framöver. Då Oppegård 1915 bröt sig ur som egen kommun från Nesodden satte det nya kommunfullmäktige snabbt i gång med att planlägga nya skolor. Redan 1921 var nya Greverud skole uppförd. Häradsstyret beslöt den 17 juli 1922 att bygga om Gamle Greverud skole til lärarbostad. Den gamla skolan revs samma år, och av materialet blev Greverud lærerbolig uppförd på ungefär samma ställe 1924.

Oppegårds kommun
Byggnader i Akershus fylke
Skolor i Norge